Île Sainte-Marguerite peut désigner :
 l’île Sainte-Marguerite, dans le fleuve Saint-Laurent dans les îles de Boucherville au Québec ;
 l’île Sainte-Marguerite, en Méditerranée dans les îles de Lérins en France ;
 l’île Sainte-Marguerite, au Venezuela.